Мария Машкова: Машкова, Мария Васильевна (1909—1997) — советский библиограф, книговед, историк библиографии, доктор педагогических наук.
 Машкова, Мария Владимировна (род. 1985) — российская актриса театра и кино.